Валентина Ни́коновна (Николаевна) Хма́ра (4 января 1933 года — 9 октября 1984 года) — советская киноактриса.

Биография 
Родилась 4 января 1933 года в Москве. В школьные годы часто бывала в Малом театре. После окончания в 1951 году московской школы №72 параллельно с попытками поступить в театральные ВУЗы работала техником и сортировщицей на заводе №23, лаборанткой в НИИ. Поступив в институт с третьей попытки, в 1958 году окончила ВГИК (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). В том же году была принята в штат киностудии «Мосфильм» и Театра-студии киноактёра.

Дебют актрисы в кино состоялся ещё на первом курсе института в короткометражке Сергея Герасимова «Надежда».

Позднее Герасимов пригласил Хмару на роль Машутки Кошевой в свой фильм «Тихий Дон», работа в котором стала одной из лучших в кинобиографии актрисы.

Среди заметных ролей: Валя («За власть Советов»), Маша («Жажда»), Настя («Люблю тебя, жизнь»), Эльза («Бой после победы»).

9 октября 1984 года Валентина Хмара трагически погибла — находясь на отдыхе в Батуми, попала под колёса поезда.

Похоронена на  (участок № 19).

Семья 
Отец — Хмара Никон Самойлович (1898 — 1975), геолог.

Мать — Хмара Полина Павловна (1900 — 1975), табельщица на заводе.

Сестра — Хмара Светлана Никоновна (1926 — 2014)

Замужем не была, детей не имела.

Фильмография 

  — Надежда
  — В добрый час! — абитуриентка МВТУ имени Баумана
  — За власть Советов — Валя Перепелицкая
  — Тихий Дон — Машутка Кошевая
  — Весенний дождь — Катя
  — Му-му — эпизод
  — Жажда — Маша
  — Сверстницы — однокурсница Тани
  — Люблю тебя, жизнь! — Настя
  — Ребята с Канонерского — библиотекарь
  — Двенадцать спутников — Лена
  — Телефонистка — Галина
  — Мальчик мой — Зоя
  — Как рождаются тосты — Рая
  — Пропало лето — девушка с лукошком
  — Ты не один — Валентина
  — Зелёный огонёк — медсестра
  — На завтрашней улице — член бригады Прасковьи
  — Дети Дон Кихота — мать, переживающая за плач своего ребёнка
  — Путешественник с багажом — пионервожатая
  — Последние каникулы — Анна Степановна
  — Поезд в завтрашний день — работница Совнаркома
  — Вчера, сегодня и всегда — мать Крещука
  — Укрощение огня — секретарша Башкирцева
  — Бой после победы — Эльза, аптекарь, разведчица
  — Огоньки — Наталья
  — Неисправимый лгун — парикмахер
  — Дочки-матери — Наташа, воспитательница
  — Рядом с тобой — Нора Семёновна, пионервожатая
  — Просто Саша — соседка
  — Слово для защиты — Валя
  — Солнце, снова солнце — рыбачка
  — Где ты, Багира? — Анна, мать Тани
  — Крутое поле — эпизод
  — Колька — опера — эпизод
  — Мужчины и женщины — эпизод
  — Дом на Лесной — Дуся, подпольщица
  — Ключ — Нина Петровна, секретарша
  — Корпус генерала Шубникова — медсестра
  — Не было печали — мать Саши
  — Принцесса цирка — дама на скачках
  — Не хочу быть взрослым — эпизод
  — Дважды рождённый — медсестра
  — Я за тебя отвечаю

Озвучивание 
Украли Старого Тоомаса — девушка

Творчество 
В фильме «Корпус генерала Шубникова» выступила в качестве композитора.

Примечания

Ссылки 
 Валентина Хмара: Профиль // Авторский проект Алексея Тремасова

Жертвы наезда поезда